João Pinheiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 João Pinheiro (ort), Minas Gerais, 
 João Pinheiro (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar